de Latijnse benaming voor verstek (procesrecht)
Absentia (film), een film van Mike Flanagan uit 2011
Absentia (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017